Storskogen kan syfta på:
 Storskogen – en stadsdel i Sundbybergs kommun
 Storskogen – en fiktiv skog i bokserien Han som föddes att möta mörkret

Se även 
 Storskogens naturreservat – flera
 Storskogen (naturreservat) – ett naturreservat i Åtvidabergs kommun